Cette liste des personnalités françaises d'origine géorgienne regroupe des personnalités de nationalité française qui étaient à l'origine de nationalité géorgienne, ou qui étaient apatrides d'origine géorgienne selon les critères de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dont les parents appartenaient à l'une de ces deux catégories. Celles qui ont vécu en France temporairement ou définitivement, et qui n'ont pas pris la nationalité française, ne figurent pas dans cette liste.

Elle comporte, entre autres, des architectes, des cinéastes, des comédiens et des comédiennes, des compositeurs, des conseils en entreprise, des danseuses, des diplomates, des directeurs, des docteurs en médecine, des écrivains, des interprètes, des jazzmen, des femmes de lettres, des hauts-fonctionnaires, des ingénieurs, des journalistes, des militaires, des organistes, des orfèvres, des peintres, des pianistes, des religieux, des scientifiques, des sculpteurs, des sportifs et des universitaires. 

La transcription des patronymes géorgiens en langue française a changé depuis la fin du .

Liste alphabétique des personnalités françaises d’origine géorgienne

A 
Thémouraz Abdouchéli (1924-2006), psychiatre
Maryam d'Abo, comédienne
Alex Abouladzé (1945-1978), poète
Giga Abuashvili, champion de France de judo
Marie Amachoukeli, cinéaste
Dimitri Amilakvari (1906-1942), lieutenant-colonel
Konstantin Andronikachvili (1916-1997), interprète
Roland Assathiany (1910-2008), directeur de cabinet ministériel
Sossipatré Assathiany (1876-1971), officier de protection
Irakly Avaliani, pianiste
Tristan Avaliani, champion de France de judo

B 
Kéthévane Bagration de Moukhrani, diplomate
Tsiala Bénard, biologiste
Darédjane Bérékachvili, sculpteur
Georges Bériachvili, pianiste
Djémal Bjalava, sculpteur
Khatia Buniatishvili, pianiste

C 
Hélène Carrère d’Encausse,  Secrétaire perpétuel  de l’Académie française
Georges Charachidzé (1930-2010), universitaire
Othar Chedlivili, organiste

D 
Serge Davri (1919-2012), comédien
Artchil Davrichachvili, recteur de paroisse 
Irakli Davrichewy, jazzman
Kéthévane Davrichewy, femme de lettres
Alexis Djakéli, metteur en scène
Alexandre Djintcharadzé (1896-1970), lieutenant-colonel

E 
Patricia Eligoulachvili, comédienne
Raphaël Eligoulachvili, compositeur

G 
Dominique Gauthier-Eligoulachvili, universitaire 
Thorniké Gordadzé, universitaire
Goudji, orfèvre

I 
Otar Iosseliani, cinéaste

K 
Vassili Karist, écrivain
Tea Katukia, journaliste et diplomate franco-géorgienne, ambassadeur de Géorgie en France,
Guy Kédia (1934-2016), journaliste
Claude de Kémoularia (1922-2016), banquier et diplomate
Michel Khoundadzé (1898-1983), directeur à l’international
Alexis Kintzourichvili (1900-1976), lieutenant-colonel
Nino Kirtadzé, cinéaste 
Pierre-Alexis Kobakhidzé (1932-2020), architecte-urbaniste

M 
Nino Maisuradze, championne de France d'échecs
Georges Mamoulia, historien
Henri Matchavariani, peintre
Serge Méliava (1937-2011), ingénieur et président de l'Association géorgienne en France de 1989 à 1992
Luc Méloua (1936-2010), ingénieur et journaliste
Mirian Méloua, ingénieur et journaliste
Maria Meriko (1920-1994), comédienne
Luka Mkheidzé, champion de France de judo
Michel Mouskhély (1903-1964), universitaire

N 
Thamaz Naskidachvili, conseil en entreprise et comédien, président de l'Association géorgienne en France de 1981 à 1986
Révaz Nicoladzé (1930-2016), docteur en médecine et auteur

O 
Georges Odichélidzé (1899-1970), lieutenant-colonel
Nodar Odichélidzé, conseil en entreprise, président de l'Association géorgienne en France de 1994 à 1997

P 
Ethery Pagava, danseuse
Vera Pagava (1907-1988),peintre
Goulnara Pataridzé (1943-2003), journaliste
Othar Pataridze, directeur général, président de l'Association géorgienne en France de 1986 à 1989
David Prangishvili, biologiste

R 
Victoria Ravva, championne de France de volley-ball
Marie-Hélène Roukhadzé, femme de lettres

S 
Guia Sardjvéladzé, directeur associé, président de l'Association géorgienne en France de 2003 à 2006

T 
Alexis Tchenkéli (1904-1985), colonel
Nicolas Tokhadze (1901-1975),  lieutenant-colonel
Achille Tzitzichvili de Panaskhet (1916-2010), architecte

V 
Félix Varlamichvili (1903-1986), peintre
Jean Vatchnadzé (1899-1976), lieutenant-colonel
Lia Vodé, haut fonctionnaire, présidente de l'Association géorgienne en France de 1992 à 1994

Y 
Dimitri Yachvili, champion de France de rugby
Michel Yachvili, champion de France de rugby

Z 
Davit Zirakashvili, champion de France de rugby
François Zourabichvili (1965-2006), philosophe
Nicolas Zourabichvili, compositeur
Othar Zourabichvili, docteur en médecine, président de l'Association géorgienne en France depuis 2006
Salomé Zourabichvili, diplomate franco-géorgienne, présidente de la République de Géorgie (2018-...)
Tariel Zourabichvili (1930-2020), ingénieur, président de l'Association géorgienne en France de 1997 à 2003

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
Les Géorgiens de Paris, une communauté atypique
Enjeux de l’immigration irrégulière géorgienne en France et coopération bilatérale en matière de sécurité

Liens internes 
Émigration géorgienne vers la France
Relation migratoire entre la France et la Géorgie
Relation sportive entre la France et la Géorgie
Personnalités liées à l'émigration géorgienne vers la France
Personnalités géorgiennes expatriées temporairement en France

Géorgienne